Friedrich Hensel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hensel (Hauptmann) (1781–1809), österreichischer Offizier
 Friedrich Hensel (Physikochemiker) (* 1933), deutscher Physikochemiker
 Friedrich Theophil Hensel (1798–1869), deutscher Jurist und Politiker